Ciobanu este un nume de familie din România și Republica Moldova. Printre personalitățile marcante numite astfel se numără:

 Amos Ciobanu - fizician din Republica Moldova
 Anatol Ciobanu (n. 1934) - lingvist din RSS Moldovenească, doctor în filologie
 Angela Ciobanu (n. 1969), actriță de teatru și film din Republica Moldova
 Ceslav Ciobanu (n. 1951)- economist, traducător, ministru, profesor la Universitatea Virgina, SUA
 Constantin I. Ciobanu - istoric de artă din Republica Moldova
 Ghenadie Ciobanu - compozitor și om politic din Moldova
 Ilarion Ciobanu - actor român
 Ion Constantin Ciobanu - scriitor din Republica Moldova
 Ion Ciobanu - om de stat din RSSM – consilier juridic, jurist emerit din RSSM
 Ion D. Ciobanu (n. 1910) - filolog sovietic din RSSM 
 Lina Ciobanu - om politic comunist român
 Lucreția Ciobanu - cântăreață de muzică populară.
 Mihai Ciobanu - cântăreț de muzică populară din Republica Moldova
 Mitrofan Ciobanu - matematician din Republica Moldova
 Nelly Ciobanu - interpretă din Republica Moldova
 Nicolae Ciobanu - deputat român
 Paul Ciobanu - deputat român
 Radu Ciobanu - scriitor român
 Ștefan Ciobanu - istoric și demograf român din Basarabia. 
 Tamara Ciobanu - interpretă de muzică populară din RSSM
 Valentina Rusu-Ciobanu - pictor din Republica Moldova
 Valeriu Ciobanu (1917- 1966)- poet, istoric literar și doctor în filologie
 Valerian Ciobanu-Vieru - scriitor și publicist din Republica Moldova
 Viorel-Mihai Ciobanu - jurist român
 Vitalie Ciobanu - poet și scriitor din Republica Moldova
 Vladimir Ciobanu - politician din Republica Moldova

Vezi și 
 Ciobanu, Constanța
 Râul Ciobanu

 Maria Ciobanu (dezambiguizare)
 Mircea Ciobanu (dezambiguizare)

 Cioban
 Ciobani
 Ciobănoaia
 Ciobănești
 Ciobănuș
 Ciobăniș
 Ciobanovca (dezambiguizare)
 Ceban
 Cebanu

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din turcă